Dasque est un patronyme porté notamment par :

 Christophe Dasque (né en 1987), joueur de rugby à XV français ; 
 Émile Dasque (1874-1946), homme politique français ;
 Françoise Dasque, comédienne française spécialisée dans le doublage ;
 Jean Dasque (né en 1919), réalisateur et scénariste français ;
 Léopold Dasque (1860-?), homme politique français.

Homonymie de patronyme